Dodgin ist der Familienname folgender Personen:

 Norman Dodgin (1921–2000), englischer Fußballspieler und -trainer